AAZ puede hacer referencia a:

 Aeropuerto de Quetzaltenango, código IATA AAZ;
 idioma amarasi, código ISO 639-3 AAZ

Siglas